Plaats in Indonesië
 Werasari (Malausma), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java
 Werasari (Sadananya), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java